Christine Leboutte (né au ), chanteuse, actrice et réalisatrice belge ;
 Marcel Leboutte (1898-1976), footballeur, pharmacien et radiologue belge ;
 Valérie Leboutte (né en 1966), actrice belge.